Catamount bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Catamount (Maine)	
 Catamount (New York)	

Siehe auch:
 Catamount Hill
 Catamount Mountain